Rezerwat przyrody Dębina w woj. lubuskim
 Rezerwat przyrody Dębina w woj. małopolskim
 Rezerwat przyrody Dębina w woj. mazowieckim
 Rezerwat przyrody Dębina w woj. opolskim
 Rezerwat przyrody Dębina w woj. wielkopolskim

Zobacz też 
 Rezerwat przyrody Stara Dębina w woj. podlaskim
 Dębina